Westerkerk může znamenat:

 Westerkerk (Amsterdam) – protestantský kostel v Amsterdamu,
 Westerkerk (Rotterdam) – protestantský kostel v Rotterdamu.

Externí odkazy